Črešnjevec (Slovenska Bistrica), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica
 Črešnjevec (Vojnik), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Vojnik